Bourbon Katalin (1525–1594) apáca, IV. Károlynak, Vendôme hercegének a lánya
Bourbon Katalin (1559–1604), I. Antal és III. Johanna navarrai királyok lánya, IV. Henrik francia király húga, valamint II. Henrik lotaringiai herceg első felesége